Daisuke Takahaši ( – Takahashi Daisuke, * 16. března 1986, Kurašiki, prefektura Okajama) je japonský krasobruslař, mistr světa pro rok 2010 a bronzový olympijský medailista ze ZOH 2010 ve Vancouveru.

Výsledky

Externí odkazy 
 
  ISU Profil
 

Japonští krasobruslaři
Japonští bronzoví olympijští medailisté
Narození v roce 1986
Žijící lidé
Muži
Bronzoví olympijští medailisté v krasobruslení